Jade har flere betydninger:
 Jade – en smykkesten
 Afledte betydninger: 1) farven jadegrøn; 2) slangudtryk for en kvindes bryster
 Jade (flod) – flod i Niedersachsen, Tyskland
 Jadebusen – bugt som floden Jade løber ud i
 Jade (kommune) – kommune i Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen.
 Jade (navn) – et navn, der især bruges i en engelsksproget sammenhæng, hovedsageligt som for- eller mellemnavn og hovedsageligt til kvinder